Støvsugerbanden har flere betydninger:
 Støvsugerbanden (butikskæde) – en dansk kæde af butikker, som blev etableret i november 1969, og som hovedsageligt sælger støvsugere og tilbehør hertil.
 Støvsugerbanden (film) – en dansk film fra 1963, instrueret af Bent Christensen og med manuskript af Leif Panduro.